Véronique Morin, née à Québec, est une journaliste scientifique canadienne qui œuvre depuis plus de 25 ans à la diffusion et la vulgarisation de contenu scientifique.

Biographie 

Née à Québec, Véronique Morin est détentrice d'un diplôme de baccalauréat multidisciplinaire de l’université Laval qui inclut une mineure en économie et deux autres mineures dont l'une en sciences politiques et la troisième en génétique et microbiologie. Elle détient également un certificat en journalisme de cette même université.

Parcours professionnel 
Elle commence sa carrière en tant qu'animatrice à la radio de CHOI-FM. L'année suivante, c'est à la station de radio CIKI-FM de Rimouski que Véronique Morin fait ses débuts comme journaliste pour ensuite passer à la télévision à titre de journaliste, présentatrice et chef de pupitre pour Télé-Quatre, à Québec, y produisant entre autres des séries de documentaires avant d'être journaliste à CBC Radio-Canada à Toronto. Elle agit ensuite à titre de journaliste scientifique et coanimatrice pour l’émission d’affaires publiques Panorama sur la chaîne de télévision éducative et culturelle TFO. Puis, elle est journaliste, réalisatrice et productrice pour CBC Newsworld, dans la ville de Halifax.

De 1999 à 2001, elle est réalisatrice à MétéoMédia à Montréal où elle développe un nouveau concept faisant appel à la technologie 3D de l'époque. De 2001 à 2004, elle est rédactrice et présentatrice à Montréal au service des nouvelles à la radio puis pour la chaîne RDI de la Société Radio-Canada. Depuis , elle fait partie de l'équipe de journalistes du Code Chastenay y réalisant des reportages portant sur des sujets de vulgarisation scientifique.

Depuis 2004, Véronique Morin publie à titre de journaliste indépendante dans divers revues et magazines tels que la Revue médicale canadienne,
Affaires universitaires, Zoomer magazine, Découvrir, Cosmos magazine, Commerce, Prestige et d'autres.

Présidente d'organismes 
Outre les divers postes qu'elle a occupés, Véronique Morin est également présidente de l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques de 2001 à 2005. De 2002 à 2004, elle fut aussi la première présidente de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques (WFSJ).

Autres fonctions 
Son implication dans le milieu du journalisme scientifique l'amène à siéger comme juge sur plusieurs concours d'excellence dans ce domaine : depuis de nombreuses années, elle est juge en chef pour l'attribution du prix du meilleur livre scientifique canadien décerné par l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques.  

Elle a fait partie du Comité consultatif éditorial du Centre canadien science et médias. 

Elle a été chargée de projet des éditions 2015 et 2016 du symposium de la Fondation Kavli et de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, WFSJ, portant sur la collaboration internationale et les outils de données en journalisme scientifique qui se sont tenus du 16 au  à San Jose en Californie et du 15 au  à Washington D.C..

Distinctions

Bourses 
Véronique Morin s'est vue décerner en 2008 l'une des bourses des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en journalisme scientifique.

Elle a également été récipiendaire de la bourse  en journalisme du Massey College, (2013 - 2014). Devenant ainsi membre distingué Webster McConnell (Webster McConnell fellow).

Documentaires 
Du côté des productions télévisuelles, elle est l'une des personnes qui conçurent l'idée de réaliser un documentaire basé sur des documents d'archive sur la participation involontaire de soldats canadiens à des essais nucléaires qui eurent lieu en 1957. Elle participera également à cette production en tant que recherchiste. Bombes à retardement (Time Bombs) a été retenu par le  et par l'
comme meilleur documentaire pour l'année 2008. Ce travail lui a également valu d'être mise en nomination aux Prix Gémeaux de 2008 dans la catégorie «meilleure recherche».

Son documentaire De l’infiniment petit à l’infiniment grand: rencontre avec Hubert Reeves a été mis en nomination en 1995 au Festival international du film scientifique du Québec. La  lui décerne également une mention honorable pour la réalisation du reportage intitulé Topo-ovules à l'émission Le Code Chastenay pour l'année 2011.

Réalisations (télévision) 
 2008 : Bombes à retardement (Idée originale/recherche)
 2000 : La Météo dans l’Histoire, séries de douze vignettes portant sur les événements météorologiques qui ont marqué l’Histoire réalisées pour MétéoMédia 
 2000 : Les plus importants ouragans de notre époque, série de cinq documentaires courts portant sur les ouragans du siècle dernier réalisés pour MétéoMédia
 1997 : Archéologie marine à Louisbourg (productrice/réalisatrice/journaliste)
 1997 : Africville en perspective, présenté sur la chaîne TFO (productrice/réalisatrice/journaliste)
 1996 : Wilma, le béluga orphelin (productrice/réalisatrice/journaliste)
 1996 : Les loups de Shubanacadie (productrice/réalisatrice/journaliste)
 1995-1998 : HealthWatch, série de documentaires de 8 minutes (productrice/réalisatrice/journaliste réalisés pour le service de télé The Life Channel)
 1995 : De l’infiniment petit à l’infiniment grand : rencontre avec Hubert Reeves, présenté sur la chaîne TFO 
 1992-1995 : Panorama, collaboration hebdomadaire de documentaires courts Sciences/Environnement/Technologies présentés sur la chaîne TFO
 1988-1989 : Descente aux enfers du Télé-Évangéliste Pierre Lacroix, séries de deux documentaires de dix minutes présentés à Télé-Quatre
 1988-1989 : Marché des drogues à Québec, série de quatre documentaires de dix minutes présentés à Télé-Quatre, Québec (1988-1989)

Autres activités et réalisations 

Véronique Morin a été en 2004 la coprésidente de la conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s’est tenue à Montréal cette année-là siégeant sur tous les comités de la conférence, soit le comité exécutif ainsi que ceux portant sur le financement, le programme et la communication.

Elle fut la modératrice principale au 2 Symposium sur la science publique au Canada qui eut lieu du 12 au  et qui s'est tenu à l'hôtel Hilton du Lac Leamy, à Gatineau, sous les auspices de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada auquel participèrent, entre autres, David Suzuki et Preston Manning. 

Dans le but d'encourager la culture scientifique au Québec, elle a également participé à la création du prix Hubert-Reeves décerné par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec récompensant l'auteur(e) d'un ouvrage de vulgarisation scientifique publié en français.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel

Naissance à Québec
Journaliste québécoise
Universitaire québécois
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)